

Чартово — село в гміні Добжинь-над-Віслою Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Чартово — село в гміні Дрезденко Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Чартово — село в гміні Скульськ Конінського повіту Великопольського воєводства